De finale van het EK Honkbal 2005 was tussen de landen Nederland en Italië en werd gehouden in Praag, Tsjechië op 17 juli. De wedstrijd begon rond 14:00. Er waren ongeveer 2000 bezoekers.

Officials

Umpires

Scorers

Uitslag

Boxscore

Italië

Nederland

Europees kampioenschap honkbal 2005